The Edge, guitarrista de la banda de música U2
 Adam Copeland, àlies Edge, lluitador de pressing catch
 Edge (revista), revista britànica sobre videojocs, amb edicions en anglès i en castellà

Vegeu també 
 Aresta (desambiguació).